Der Olmütz-Halbmarathon (tschechisch Olomoucký půlmaraton) ist ein Halbmarathon in Olmütz (Tschechien), der seit 2010 stattfindet und von der Laufagentur RunCzech organisiert wird. Zum Wettbewerb gehören auch Zweier- und Viererstaffeln sowie ein 3-km-Lauf ohne offizielle Zeitmessung.

Strecke 

Start und Ziel ist auf dem Oberen Marktplatz (Horní náměstí) in der Nähe der Dreifaltigkeitssäule. Der zweimal zu bewältigende Rundkurs führt zunächst in den Smetana-Park und dann in einer Schleife durch die südlichen Stadtbezirke zum Bahnhof und zurück in die Altstadt.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 1:00:15 h, Stephen Kiprop (KEN), 2018
 Frauen: 1:06:38 h, Mary Jepkosgei Keitany (KEN), 2015

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen (nur Halbmarathon)

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Tschechien
Halbmarathon
Gegründet 2010